Leif Sjöström kan avse:

Leif Sjöström (tecknare)
Leif Sjöström (diplomat)